Graham kan som auktorsförkortning betyda:

 John Graham (1805-1839), skotsk botaniker
 Marcus Graham (1915–1995), brittisk entomolog
 Rex Alan Graham
 Robert Graham
 Shirley Ann Tousch Graham
 Victoria Anne Wassell Graham

Robotskapade auktorsförkortningar